Водогон — многозначный термин.

Ботаника 
 Водогон — другое название растения Тамус обыкновенный.

Населённые пункты в России 
 Водогон — часть города Северодвинск в Архангельской области, исторически считающаяся отдельным посёлком, но официально как населённый пункт не зарегистрированная.
 Водогон — деревня в Любытинском районе Новгородской области.

Железнодорожная станция 
 Водогон — станция Кудемской узкоколейной железной дороги на территории городского округа «Северодвинск» Архангельской области.

Примечания